Boston Breakers 

 Boston Breakers (WPS) (2009-), aktualny kobiecy zespół piłkarski występujący w Women's Professional Soccer
 Boston Breakers (WUSA) (2001-2003), były kobiecy zespół piłkarski występujący w Women's United Soccer Association